Miejscowości w Polsce:
 Białebłoto-Kobyla
 Białebłoto-Kurza
 Białebłoto-Stara Wieś
 Białe Błoto
 Białe Błota